São Tomé – stolica i największe miasto Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
 Pico de São Tomé – najwyższy szczyt Wysp Świętego Tomasza i Książęcej 
 Port lotniczy São Tomé – międzynarodowy port lotniczy w São Tomé
 Kategoria:Ludzie urodzeni w São Tomé 
 São Tomé (Parana) – miasto i gmina w Brazylii
 Cabo de São Tomé – przylądek w stanie Rio de Janeiro